Андрюков — фамилия. Известные носители:

 Андрюков, Степан Александрович (род. 1991) — российский ватерполист.
 Андрюкова, Лариса Николаевна (род. 1958) — учёный-фармацевт, доктор наук.